Head Over Heels steht für:

Filme:
 der Originaltitel von Hals über Kopf (1979), US-amerikanischer Spielfilm von Joan Micklin Silver (1979)
 der Originaltitel von Hals über Kopf (2001), US-amerikanischer Spielfilm von Mark Waters (2001)
 Head Over Heels (2012), britischer Kurzanimationsfilm von Timothy Reckart (2012)

Musik
 Head over Heels (ABBA-Lied), Lied der Gruppe ABBA (1981)
 Head over Heels (Tears-For-Fears-Lied), Lied der Gruppe Tears for Fears (1985)
 Head over Heels (Album), Musikalbum der Sängerin Paula Abdul (1995)
 Head over Heels (E-Rotic–Lied), Lied der Gruppe E-Rotic (2021)

Sonstiges:
 Head over Heels (Band), US-amerikanische Hard-Rock-Band
 Head Over Heels (Computerspiel), Action-Adventure von Ocean Software (1987)

Siehe auch:
 Head over Heels in Love, Lied von Kevin Keegan (1979)